Staunton peut désigner :

Patronyme 
 George Leonard Staunton (1737-1801), botaniste britannique ;
 George Thomas Staunton (1781-1859), explorateur et orientaliste britannique ;
 Howard Staunton (1810-1874), joueur d'échecs britannique, qui approuva un style de pièces, qui porte son nom, et conçues par Nathaniel Cooke ;
 Imelda Staunton (née en 1956), actrice anglaise ;
 Jérémy Staunton (né en 1980), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Steve Staunton (né en 1969), footballeur irlandais.

Toponyme

Villes des États-Unis 
 Staunton, ville de l'Illinois ;
 Staunton, ville de l'Indiana ;
 Staunton, ville de Virginie.

Cours d'eau des États-Unis 
 Staunton (fleuve) est le nom donné à la partie supérieure du fleuve Roanoke dans l'État de Virginie aux États-Unis.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de patronyme